Шейн Ґоулд (, 23 листопада 1956) — австралійська плавчиня.
Олімпійська чемпіонка 1972 року.

Посилання 
 Шейн Ґоулд на Olympedia.org
 Шейн Ґоулд на Olympics.com
 Шейн Ґоулд на Sports-Reference.com

Примітки 

Народились 1956
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 1972
Австралійські олімпійські чемпіони
Австралійські срібні олімпійські медалісти
Австралійські бронзові олімпійські медалісти
Рекордсмени світу з плавання
Бронзові олімпійські медалісти з плавання
Члени Ордену Австралії
Призери літніх Олімпійських ігор 1972
Олімпійські чемпіони з плавання
Срібні олімпійські медалісти з плавання